Osoby o tym nazwisku:
 Igor Rakočević − serbski koszykarz
 Kristina Rakočević − czarnogórska lekkoatletka